Colle est un substantif ayant divers sens.

Colle et Collé sont des variantes du prénom et patronyme français .

Enfin, Colle est un toponyme français et italien.

Substantifs 
Le mot colle peut désigner :
Produit
 la colle, un produit servant à lier des pièces entre elles. Voir par exemple la :Catégorie:Adhésif ;
Viticulture
 la colle, une équipe de vendangeurs, dans le milieu du vin ;
 la colle, substance utilisée pour le collage des boissons (notamment le vin). Elle peut désigner la colle de poisson, la caséine, le PVPP, la gélatine animale ou végétale, le blanc d'œuf ;
Enseignement
 une colle, également appelée « retenue », ce sont des heures supplémentaires données à un élève hors temps scolaire pendant lesquelles il doit exécuter une punition sous forme d'exercice écrit ;
 la colle, en classe préparatoire, orthographiée Khôlle dans les classes préparatoires littéraires (le kh et l'accent circonflexe sur le ô venant de ceux du mot khâgne), est une interrogation orale ;
Toponymie
 une colle, une « colline » ou une « montagne » dans le sud-est de la France (voir le chapitre Toponymie ci-dessous).

Étymologie

Patronymes 
 Colle et Collé sont des variantes du prénom Colas, très fréquent au  en France, lui-même hypocoristique par aphérèse de Nicolas. Il existe de nombreuses autres variantes de Nicolas : , , , , , , tous très présents dans l'est de la France et en particulier dans le département des Vosges.

Toponymie 
 Une « colle » désigne une colline ou une montagne, de l’occitan cola. Ce mot issu de l'occitan a donné La Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, le Château de La Colle Noire à Montauroux, qui donna son nom à un parfum de Christian Dior lancé en 2016, et la Colle du Rouët dans le Var.
 Les toponymes italiens comprenant de mot colle signifient collina, comme les toponymes français, « colline ».

Popularité des patronymes 
Les patronymes Colle et Collé sont particulièrement représentés dans l'est de la France, dont la Lorraine, notamment dans le département des Vosges.

Patronyme 

 Alphonse Colle (1857-1953), sculpteur français ;
 Charles Collé (1709-1783), chansonnier et dramaturge français ;
 Danielle Colle (1941-), historienne et journaliste française ;
 Edgar Colle (1897-1932), maître belge d'échecs, créateur du système Colle ;
 Florence Colle (1965-), athlète française ;
 Michel Colle (1872-1949), peintre français;

Toponymie

La Colle-sur-Loup, commune française du département des Alpes-Maritimes ;
 Colle du Rouët, colline anciennement fortifiée (tour).

Alice Bel Colle, commune italienne de la province d'Alexandrie ;
 Capriano del Colle, commune italienne de la province de Brescia ;
 Colle Brianza, commune italienne de la province de Lecco ;
 Colle d'Anchise, commune italienne de la province de Campobasso ;
 Colle di Tora, commune italienne de la province de Rieti ;
 Colle di Val d'Elsa, commune italienne dans la province de Sienne ;
 Colle San Magno, commune italienne de la province de Frosinone ;
 Colle Sannita, commune italienne de la province de Bénévent ;
 Colle Santa Lucia, commune italienne de la province de Belluno ;
 Colle Umberto, commune italienne de la province de Trévise ;
 Gioia del Colle, commune italienne de la province de Bari et son club de volley-ball ;
 Oltre il Colle, commune italienne de la province de Bergame ;
 Palo del Colle, commune italienne dans la province de Bari ;
 San Damiano al Colle, commune italienne de la province de Pavie ;
 Santa Giustina in Colle, commune italienne de la province de Padoue ;
 Santeramo in Colle, commune italienne de la province de Bari.

Pseudonyme 

 La Colle, chef amérindien de la nation Crie au cours du .

Architecture 
 Château de La Colle Noire, château situé sur la commune française de Montauroux dans le département du Var.

Titres 

 La Colle, film français réalisé par Alexandre Castagnetti sorti en 2017
 J'ai la quéquette qui colle, chanson du groupe Les Mules ;
 Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre, webcomic français.

Voir aussi 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Toponymie italienne